А́рно (итал.) и Арно́ (фр.):

Топонимы 
 Арно — атолл в Тихом океане в цепи Ратак (Маршалловы Острова).
 Арно — департамент Французской империи на территории Италии
 Арно — река в Италии, на которой стоит Флоренция.
 Арно — река в провинции Квебек (Канада).
 Арно — озеро в Италии.
 Арно — озеро в Карелии.
 Арно — озеро в Мурманской области России.
 Арно — озеро в Псковской области России.

Составные названия 
 Арно-Гийем — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Ла-Рош-дез-Арно — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Риньяно-суль-Арно — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.
 Санта-Кроче-суль-Арно — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Пиза.
 Сольбьяте-Арно — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Варезе.

Персоналии

Имя 
 Арно (ум. ок. 900) — архиепископ Амбрёна.
 Арно (ум. 864) — граф Бордо, граф де Фезансак и герцог Васконии.
 Арно — возможно граф Бигорра, сын графа Бигорра Раймунда I Дата.
 Арно I (ок. 916—до 957) — граф Комменжа и Кузерана.
 Арно II д’Астарак (ум. 1022/1023) — граф Астарака, сын графа Гарсии Арно.
 Арно II Манцер (умер 988/989) — граф Ангулема из династии Тайлефер.
 Арно Арутюнович Бабаджанян (1921—1983) — советский армянский композитор, пианист, педагог.

Фамилия 
():
 Арно, Анжелика (1591—1661) — французский религиозный деятель, дочь Антуана Арно.
 Арно, Анри (1641—1721) — вождь пьемонтских вальденсов, который возглавил их восстание против герцога Савойи Виктора-Амадеуса.
 Арно, Анри Шарль  — французский религиозный деятель, дипломат.
 
 Арно, Бернар (род. 1949) — французский бизнесмен.
 Арно, Дейви (род. 1980) — американский футболист, полузащитник.
 Арно, Жан-Клод (род. 1946) — французско-шведский фотограф.
 Арно, Жорж (1917—1989) — французский писатель, публицист
 Арно, Клод (1919—1999) — французский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в CCCP.
 Арно, Люсьен (1787—1863) — французский драматург и театральный режиссёр.
 Арно, Мари-Элен (1934—1986) — французская актриса и модель.
 Арно, Сергей Игоревич (род. 1958) — писатель, публицист, общественный деятель.
 Арно, Симон (1618—1699) — французский дипломат, политический и государственный деятель.
 Арно, Татьяна (род. 1981) — российская телеведущая.
 Арно, Франсуа (род. 1985) — канадский актёр.
 Арно, Франсуа (1721—1784) — французский священник, филолог, писатель, член Французской академии.
 Арно д'Андилли, Роберт (1589—1674) — французский поэт, писатель и переводчик.

См. также  
 Гарсия Арно д’Астарак — граф Астарака с ок. 960 года, второй сын графа Арно I Гарсии Нонната.